Good Morning America – amerykański program telewizyjny
 Gordon Murray Automotive – brytyjski producent supersamochodów
 GMA Network, Inc. – filipińska spółka medialna
 GMA – filipińska stacja telewizyjna
 Gloria Macapagal-Arroyo – filipiński polityk